La Coppa asiatica di pallavolo femminile è una competizione pallavolistica per squadre nazionali asiatiche e oceaniane, organizzata con cadenza biennale dall'AVC.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni